Il doppio  dell'IS Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Roman Borvanov e Artem Sitak hanno battuto in finale Sergio Galdós e Guido Pella 6-4, 7–6(3).

Teste di serie

  Marcelo Demoliner /  João Souza (primo turno)
  Roman Borvanov /  Artem Sitak (Campioni)

  Alejandro González /  Eduardo Schwank (semifinali)
  Guilherme Clezar /  André Ghem (primo turno)

Tabellone

Note 
 

IS Open 2013
ATP Challenger Tour 2013